Соревнования по стрельбе из скорострельного малокалиберного пистолета с 25 метров среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 года прошли 2 и 3 августа. В соревнованиях принимали участие 18 спортсменов из 13 стран. 

Олимпийский чемпион 2008 года в данной дисциплине украинец Александр Петрив не защищал звание олимпийского чемпиона.

Золото выиграл кубинский стрелок Леурис Пупо.

Данный вид стрелковой программы стал единственным на Олимпиаде, результаты в котором определялись только по результатам финального раунда без учёта квалификационного раунда. С 2013 года такая система была внедрена и в остальных олимпийских дисциплинах.

65-летний Афанасий Кузьмин выступил на своих девятых Олимпийских играх. Он стал третьим спортсменом в истории, кто принял участие в 9 и более Олимпийских играх.

Призёры

Рекорды

Формат 
В квалификации спортсмены производят 60 зачетных выстрелов. Стрельба ведется сериями по 5 выстрелов; в каждую из пяти одновременно появляющихся мишеней стрелок выполняет один выстрел. Упражнение разделено на 2 половины, каждая из которых состоит из двух серий по 8 секунд, двух по 6 секунд, и двух по 4 секунды. Перед началом зачетной стрельбы в каждой половине упражнения выполняется одна пробная серия за 8 секунд. Сначала все участники выполняют первую половину упражнения, а затем вторую.
По окончании второй серии выявляются шесть финалистов. В случае равенства результатов лучший выявляется по наибольшему попаданию в контрольных десятки.

Финал состоит из восьми серий и одной пробной серии по пять выстрелов. На серию даётся 4 секунды. 1 балл даётся, если стрелок попадает 9,7 и выше.
После 4 финальных серий, стрелок, набравший минимальное количество баллов, выбывает. Дальнейшее выбывание происходит после каждой серии до выявления победителя. Равенства определяются результатом перестрелок.

Результаты

Квалификация

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты на sports-reference.com